Вернидуб (герой українських казок)

Верниду́б — українське прізвище. 

 Вернидуб Віталій Юрійович (17 жовтня 1987 року) — український футболіст, захисник луганської «Зорі».
 Вернидуб Юрій Миколайович (22 січня 1966 року) — український футбольний тренер і колишній футболіст.
 Вернидуб Петро Данилович (1924—1944) — учасник Німецько-радянської війни, Герой Радянського Союзу.

Українські прізвища